Коршуны:

 Коршуны (лат. Milvinae) — подсемейство хищных птиц в составе ястребиных.
 Фамилия из Списка дворянских родов Могилёвской губернии

Топоним

Беларусь 
 Коршуны — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Коршуны — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Коршуны — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Коршуны — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Коршуны — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Коршуны — деревня в Оленинском районе Тверской области.

См. также 

 Настоящие коршуны
 Коршун (значения)